El Barco kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Barco, Nuevo León, ort, Cadereyta Jiménez, 
 El Barco, Hidalgo, ort, Lolotla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar